Andre Agassi era il detentrice del titolo, ma quest'anno ha perso nel 4º turno.

Il singolare maschile del torneo di tennis Lipton International Players Championships 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jim Courier che ha battuto in finale David Wheaton 4–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Stefan Edberg (semifinali)
  Boris Becker (terzo turno)
  Andre Agassi (quarto turno)
  Guy Forget (quarto turno)
  Pete Sampras (secondo turno)
  Goran Ivanišević (ritiro)
  Emilio Sánchez (quarti di finale)
  Andrés Gómez (secondo turno)
  Brad Gilbert (secondo turno)
  Michael Chang (quarto turno)
  Andrej Čerkasov (secondo turno)
  Jakob Hlasek (terzo turno)
  Jim Courier (Campione)
  Guillermo Pérez Roldán (Secondo turno, retired)
  Michael Stich (quarto turno)
  Aleksandr Volkov (secondo turno)

 Marc Rosset (quarti di finale)
 Juan Aguilera (terzo turno)
 Karel Nováček (secondo turno)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Sergi Bruguera (quarto turno)
 Derrick Rostagno (quarti di finale)
 Henri Leconte (terzo turno)
 Richey Reneberg (semifinali)
 Darren Cahill (terzo turno)
 Horst Skoff (terzo turno)
 Franco Davín (Secondo turno, retired)
 Cristiano Caratti (quarti di finale)
 Magnus Gustafsson (terzo turno)
 Martín Jaite (secondo turno)
 Goran Prpić (terzo turno)
 Patrick McEnroe (quarto turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

 

Lipton International Players Championships 1991